Wohnungseigentumsgesetz (WEG) steht für:

 Wohnungseigentumsgesetz (Deutschland)
 Wohnungseigentumsgesetz 2002 (Österreich)